Les larmes de sang est une pathologie qui peut faire référence à l'haemolacria ;
 Larmes de sang est un film béninois ;
 Wakfu, les larmes de sang, est une série de bande dessinée française (2009) de Gregory Charlet.